Млачево се може односити на:

 Велико Млачево, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија
 Мало Млачево, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија